

Persone 
 Jakob Buchli – ingegnere svizzero
 James Buchli – aviatore statunitense
 Milton S. Buchli – politico statunitense

Trasporti 
 Trasmissione Buchli – sistema di trasmissione delle locomotive ideato da Jakob Buchli